Az It’s Like That jelentései:

 It’s Like That, Run-D.M.C. dala (1983)
 It’s Like That, Mariah Carey dala (2005)
 It’s Like That, Pete Rock & CL Smooth dala
 It’s Like That, Evan Taubenfeld dala